Mužská čtyřhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do deblové soutěže rotterdamského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-kanadský pár Nicolas Mahut a Vasek Pospisil, jehož členové nestartovali společně. Pospisil se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem světové jedničky Mahuta se stal stabilní partner Pierre-Hugues Herbert, s nímž skončil v semifinále na raketách Dodiga a Granollerse.

Vítězem se stal třetí nasazený chorvatsko-španělský pár Ivan Dodig a Marcel Granollers, který ve finále zdolal Nizozemce startující na divokou kartu Wesleyho Koolhofa s Matwém Middelkoopem výsledkem 7–6 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali ´premiérovou společnou trofej. Dodig vybojoval sedmý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Granollerse to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinále)
  Feliciano López /  Marc López (čtvrtfinále)
 ' Ivan Dodig /  Marcel Granollers (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2017
ATP World Tour 2017